Христоманос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Христоманос, Анастасиос (1841—1906) — греческий химик, основатель химической науки в Греции.
 Христоманос, Константинос (1867—1911) — греческий режиссёр, драматург, писатель и поэт, основатель театра Новая Сцена.